

Biografia
Nasce a Belfast e compie i suoi studi dapprima al College of Art di Dublino nel 1953 e l'anno successivo alla Escuela de Bellas Artes di Madrid. Infine, studia all'Ecole Julienne di Parigi, dove incontra il futuro marito, lo scrittore Carlo Mazzantini, dal quale ha quattro figlie, tra le quali la scrittrice Margaret Mazzantini e l'attrice Giselda Volodi.

Con la famiglia viaggia e lavora in Francia (1956), Spagna (1956-1957) e Marocco (1958-1961), per poi tornare in Irlanda (1961-1963). Si stabilisce infine con la famiglia in Italia, dapprima in Toscana (1963-1966) e infine a Tivoli nei pressi della villa dell'Imperatore Adriano. 

A partire dagli anni cinquanta Anne Donnelly espone le sue opere, che possono essere trovate in varie collezioni pubbliche e private in Irlanda, Italia, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Grecia, Argentina, Svizzera, Stati Uniti e Australia.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale di Anne Donnelly [http://anne-donnelly.com]